Coppa AVC per club 1999 – torneo pallavolistico femminile
Coppa AVC per club 1999 – torneo pallavolistico maschile